Tervia är ett släkte av mossdjur. Tervia ingår i familjen Terviidae. 

Tervia är enda släktet i familjen Terviidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Tervia